Антон Евгеньевич Каменев (род. 15 января 1986, Москва) — российский спортсмен, член олимпийской сборной команды России по лыжному двоеборью на Олимпиаде в Турине. Мастер спорта России.

Первым тренером Антона был отец Евгений Каменев, затем Николай Васильевич Васильев.

Накануне Игр в Ванкувере дисквалифицирован из-за допинга

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте «Спортивная Россия»
 Профиль на сайте спортивного клуба «Летающий лыжник»

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Двоеборцы России
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Двоеборцы, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Родившиеся 15 января
Родившиеся в 1986 году
Родившиеся в Москве
Мастера спорта России